Гвоздовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Гвоздовка — село в Ольховатском районе Воронежской области.

Украина 
 Гвоздовка — село в Николаевском районе Одесской области.